Briceag (dezambiguizare)- poate să însemne
 briceag - cuțitaș de buzunar cu una sau mai multe lame care se închid
 nume de persoană: 
Gheorghe Briceag- disident și luptător pentru drepturile omului din Republica Moldova
 Gheorghe Briceag- general de Securitate din România socialistă
 Valeriu Briceag (1969-1992)- militar, căzut în luptele de la Nistru în anul 1992.